języki yapen – gałąź języków austronezyjskich
 języki yapen (yawa) – rodzina języków papuaskich